Superettan 2015 var Sveriges näst högsta division i fotboll för herrar under 2015 års säsong.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Uppflyttningskval
IK Sirius spelade ett kvalspel mot det lag som slutade på 14:e plats i fotbollsallsvenskan 2015, Falkenbergs FF. Falkenbergs FF kvalificerade sig via kvalet till fotbollsallsvenskan 2016, IK Sirius gick till superettan 2016.

Nedflyttningskval

Placering efter omgång

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 2015
Fotbollssäsongen 2015
2015